L'usine de chaux de Viviers est une usine située sur la commune de  Viviers dans le département de l'Ardèche, en France.

Description 

L'usine de chaux de Viviers, exploitée depuis le , a donné lieu, en 1880, à une première édification de cité ouvrière typique de cette époque (dite « cité blanche ») comprenant logements, chapelle, cercle de réunion (sorte de maison du peuple) et école.

L'activité grandissante de l'usine au début du  donne lieu à une restructuration de l'ensemble dans les années 1920. C'est l'architecte Baussan qui est chargé du remodellement de la partie ouest de la rue principale et notamment la construction de la nouvelle chapelle Saint-Victor en 1922 en béton et ciment. Cet ensemble architectural remarquable, bien que dégradé et quasiment abandonné, est protégé au titre des monuments historiques depuis 1995. L'usine Lafarge, quant à elle, est toujours en activité.

Localisation 
L'usine et la cité sont situées sur la commune de Viviers à 4 km au nord de la ville sur la rive droite du Rhône, dans le département français de l'Ardèche.

Historique 

L'ensemble est inscrit au titre des monuments historiques en 1995.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de l'Ardèche

Références 

Monument historique en Ardèche
Monument historique inscrit en 1995
Viviers (Ardèche)
Édifice labellisé « Patrimoine du XXe siècle » en Ardèche